Сéрвисный номади́зм (англ. Service nomadism) — нескотоводческий номадизм; термин, введенный Робертом Хайденом в 1979 году для описания некоторых социальных групп в Индии, которые циркулировали по индийским густонаселенным районам с целью продажи своих товаров и услуг окружающему населению.

Главная отличительная черта сервисных номадов состоит в их зависимости от оседлого населения, рядом с которым они живут. Сервисные номады, в отличие от классических скотоводов, ориентированы на использование социального, нежели природного пространства. Это главное отличие сервисных номадов от пастушеских кочевников: пока пастухи используют землю, сервисные номады непрерывно мигрируют для поиска экономических ниш, где можно заниматься различной трудовой деятельностью. 

В цыгановедческих исследованиях, термин «сервисный номадизм» используется для описания особенностей цыганских передвижений. Большинство цыганских кочевых групп занималось барышничеством (торговлей), а также гаданием и ремеслами среди оседлого земледельческого населения. А. В. Черных выделяет две сложившиеся модели сервисного номадизма у цыган: локальную, характеризующуюся проживанием на постоянном месте, кочеванием летом и проживанием на другом месте зимой (например, сэрвы, русские цыгане); региональная, характеризующуюся выстраиванием маршрутов кочевых передвижений в определенном регионе (русские цыгане); масштабную, характеризующуюся большей мобильностью на огромных территориях (кэлдэрары).

См. также 

 Диаспора
 Пасторализм

Примечания

Литература 
 Hayden, Robert M. The Cultural Ecology of Service Nomads // The Eastern Anthropologist. — 1979. — Т. 31, № 4. — С. 297—309.

Кочевая культура